Algernon Percy kan syfta på flera personer, bland andra:

Algernon Percy, 10:e earl av Northumberland - (1602-1668)

Algernon Percy, 1:e earl av Beverley - (1750-1830)

Algernon Percy, 4:e hertig av Northumberland - (1792-1865)

Algernon Percy, 6:e hertig av Northumberland - (1810-1899)